Le mot crassipes est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « à/au(x) gros pied(s) », en fait attesté seulement comme cognomen romain.

Sciences et techniques 
En biologie :
 Crassipes est un synonyme de , un genre de plantes herbacées de la famille des Poacées ;
 en taxonomie, le mot crassipes est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Anthroponyme 
Crassipes est le cognomen des , une branche de la gens des Furii. Il est notamment porté par :
  (?-?), un homme politique de la République romaine, préteur en −187 et −173 ;
  (?-?, praenomen inconnu), un homme politique, gendre de Cicéron ;
  (?-?), un magistrat, édile curule à une date inconnue.

Notes et références 

Épithète spécifique